Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 6 au .

Patricia Hy remporte le simple dames. En finale, elle bat Adriana Villagrán, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lea Antonoplis et Barbara Gerken.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
Taiwan
1986 à Taïwan
Tennis en octobre 1986